Quickstep – taniec towarzyski należący do grupy tańców standardowych,
 Quick Step-Innergetic – belgijska grupa kolarstwa zawodowego.